Коронави́рус:

 Коронавирус — один из представителей семейства РНК-содержащих вирусов.
 Коронавирус — возбудитель инфекционного заболевания COVID-19 (в разговорном употреблении).